Kvalserien till Elitserien i ishockey 2001 spelades 21 mars-14 april 2001 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien 2001/2002. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta. Södertälje SK och Linköpings HC gick upp till Elitserien.

Kvalificerade lag
Från Elitserien (lag 11-12)
Leksands IF
IF Björklöven
Från Superallsvenskan (lag 1-2)
Södertälje SK
Linköpings HC
Från Playoff 2
Hammarby IF
IK Oskarshamn

Tabellen

Matcher
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Källor
 Svenska Ishockeyförbundets historiska data (under menyn Divisions > Elitserien > 2000/2001 > Kvalserien till Elitserien)

Sport i Sverige 2001
Ishockeysäsongen 2000/2001
2001